Питкяпааси — архипелаг в северо-восточной части Финского залива.
 Питкяпааси — прежнее название острова Долгий Камень.